Prva slovenska nogometna liga 2013/2014 (oficjalnie znana jako Prva liga Telekom Slovenije ze względu na sponsoring)
była 23. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 12 lipca 2013 do 25 maja 2014 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Maribor zdobył czwarty tytuł z rzędu, a 12. w swojej historii.

Drużyny

Uwaga: Po zakończeniu poprzedniego sezonu powstało spore zamieszanie związane z awansami i spadkami w Prvej Lidze. Najpierw 9. drużyna poprzedniego sezonu ND Mura 05 nie otrzymała licencji na grę w sezonie 2013/2014. Przez to zdarzenie odwołano baraże o utrzymanie w których zespół Mury miał zmierzyć się z wicemistrzem 2. SNL - NK Dob. Drużyna ta jednak zrezygnowała z awansu ze względów finansowych. W związku z tym federacja piłkarska Słowenii zdecydowała, że stawkę drużyn Prvej Ligi uzupełni - NK Krka, co spowodowało protesty ze strony 10. drużyny poprzedniego sezonu NK Aluminij. Federacja swojego zdania nie zmieniła i ostatecznie w Prvej Lidze zagrał zespół Krka.

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Po zakończeniu sezonu miał zostać rozegrany dwumecz barażowy pomiędzy 9. drużyną Prvej Ligi - NK Krka, a drugą drużyną Drugiej Ligi - NK Radomlje. Ponieważ jednak mistrz Drugiej Ligi - NK Dob zrezygnował z awansu ze względów finansowych, baraże odwołano. Krka i Radomlje otrzymały prawo startu w Prvej Lidze w następnym sezonie.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2013/2014 - rsssf
 1. SNL 2013/2014 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 13/14

Linki zewnętrzne 
 NZS – Strona Słoweńskiego Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2013 w Słowenii
2014 w Słowenii